Григорий Иванович Ермолаев:* Ермолаев, Григорий Иванович (1838—1914) — русский военный деятель, генерал от артиллерии, редактор «Артиллерийского журнала».
 Ермолаев, Григорий Иванович (1913—1979) — советский, казахстанский организатор производства, государственный деятель.